Ватлин — фамилия. Известные носители:
 Ватлин, Александр Юрьевич — российский историк-германист.
 Ватлин, Антон Андреевич — российский хип-хоп-исполнитель и автор песен, более известный под сценическим псевдонимом Bumble Beezy.
 Ватлин, Сергей Александрович — российский биатлонист, призёр чемпионата России. Мастер спорта России (2011).